Sylvia Koppermann (* 30. März 1971 in Osterode am Harz) ist eine deutsche Autorin.

Leben und Arbeit 

Sylvia Koppermann wuchs, zusammen mit einer jüngeren Schwester, in Clausthal-Zellerfeld auf und besuchte von von 1983 bis 1987 die Robert-Koch-Schule in Clausthal-Zellerfeld. Koppermann interessierte sich früh für das Schreiben, wurde jedoch zunächst beruflich in anderen Berufszweigen tätig. 2009 nahm sie ein Angebot an, in einem online-Magazin zu schreiben. Im Jahr 2019 beschloss Sylvia Koppermann sich beruflich selbstständig zu machen und wurde als freiberufliche Autorin tätig.

Sie lebt heute mit ihrer Familie in Clausthal-Zellerfeld und konzentriert sich auf das Schreiben intensiv recherchierter historischer Romane. Ihre Bücher erscheinen über epubli, als Druckversion und eBook.

Veröffentlichte Werke 
Aus der Reihe „Moppelchens Chaosbande“:
 Moppelchens Chaosbande - Die Kolumne im mamiweb, epubli, Berlin 2019, ISBN: 978-3-750244-50-4
 Moppelchens Chaosbande – ...Ehe,man!, epubli, Berlin 2019, ISBN: 978-3-750249-62-2
 Moppelchens Chaosbande – ...Jugend frei!, epubli,  Berlin 2019, ISBN: 978-3-750254-75-6
 Moppelchens Chaosbande – ...Kinder lachen!, epubli, Berlin 2020, 978-3-752981-54-4

historische Romane:
 Der Nornen Knoten, epubli, Berlin 2021, als überarbeitete Neuauflage. ISBN: 978-3-754118-50-4
 Anno 1741 - Fremde Heimat, epubli, Berlin 2023, ISBN: 978-3-757530-65-5

unter dem Pseudonym Tyris Fjall:
 Runen, deine Wegweiser, epubli, Berlin 2022, ISBN: 978-3-756535-85-9

Weblinks 
 https://sk-autorin.de/
 https://www.epubli.com/autoren/sylvia-koppermann-30027

Deutscher
Geboren 1971
Frau
Autor